Chauviré ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Chauviré (* 1945), französische Philosophin
 Cécile Mourer-Chauviré (* 1939), französische Paläontologin
 Roger Chauviré (1880–1957), französischer Historiker und Schriftsteller
 Yvette Chauviré (1917–2016), französische Balletttänzerin